Nichts steht für:

 Nichts, der Begriff in der Sprache und als abstraktes Konzept in der Philosophie
 Nichts (Band), eine Musikgruppe der Neuen deutschen Welle
 Nichts (Roman), ein Roman der dänischen Autorin Janne Teller
 Nichts (lateinisch Nihil) als frühere Bezeichnung für Zinkoxid und andere ausgelöschte Asche von Metallen

Siehe auch:
 Nothing